Le patronyme Andron, Andronic est un dérivé du prénom André.

Prénom